Maneri ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Maneri (1927–2009), US-amerikanischer Jazz-Musiker
 Mat Maneri (* 1969), US-amerikanischer Jazz-Musiker
 Sharaf ad-Din Maneri, indischer Sufi